Арикара:
 Арикара — индейская народность на территории США.
 Арикара — язык, относящийся к кэддоанской языковой семье.